FJA peut faire référence à : 
 Fédération des jeunes agriculteurs ;
 Forces japonaises d'autodéfense ;
 Football aux Jeux africains ;
 Francophonie jeunesse de l’Alberta ;
 Front de la Jeunesse Alsacienne, groupe de résistants Alsaciens pendant le Seconde Guerre mondiale.
 FJA-AG, un assureur allemand ;
 COR&FJA Banking Solutions GmbH, un éditeur de solutions bancaires ;
 Fuel jettison area (en français, zones prédéterminées de délestage), pour les munitions immergées.